

Persone 
 Jack Armstrong (1965) – giocatore di baseball statunitense, pitcher della Major League del baseball
 Jack Armstrong (2001) – nuotatore statunitense
 Jack Armstrong (1963) – ex allenatore di pallacanestro e commentatore sportivo statunitense
 Big Jack Armstrong (1945-2008) – personalità della radio dagli anni sessanta agli anni settanta, conosciuto anche come Jackson Armstrong
 Jack Armstrong – personalità della radio dalla California settentrionale; vedi Armstrong & Getty
 Jack Armstrong (1904-1978) – suonatore di cornamusa britannico

Media 
 Jack Armstrong, the All-American Boy – serie avventurosa radiofonica dal 1933 al 1951
 Jack Armstrong (1947) – serial cinematografico della Columbia